Timmers ist der Familienname folgender Personen:

 Els Timmers-van Klink (* 1949), niederländische Politikerin (VVD)
 Pieter Timmers (* 1988), belgischer Schwimmer, Medaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen 2016